Liberal Party kan syfta på:

Liberal Party (Australien)
Kanadas liberala parti
 Liberal Party (Filippinerna) – ett parti i Filippinerna
Liberal Party (Sri Lanka)
Liberal Party (Storbritannien)

Se även
Liberala partiet